Chaumard est une commune française de la Nièvre.
 Sur un bateau, un chaumard est une pièce d'accastillage.